Kovačevac je lahko:
 Kovačevac, Jagodina (Srbija)
 Kovačevac, Prijepolje (Srbija)
 Kovačevac, Lipik (Hrvaška)
 Kovačevac, Rovišće (Hrvaška)
 Kovačevac, Nova Gradiška (Hrvaška)
 Kovačevac, Mladenovac (Srbija)